

Топоніми 
Тунгу́ска — гідронім, що позначає ряд річок в Сибіру та на Далекому Сході Росії:

Ріки 
 Тунгуска — річка в Хабаровському краї, притока Амуру.
 Тунгуска — річка в Томській області, притока Куржини, басейн Обі.
 Тунгуска — річка в Томській області, притока Васюгану, басейн Обі.
 Тунгуска — річка, притока Пойми, басейн Ангари.
 Тунгуска — річка в Нижньоудинському районі Іркутської області, притока Бірюси, басейн Ангари.
 Тунгуска — річка, притока Амину, басейн Колими.
 Тунгуска — річка, притока Жуї, басейн Лени.
 Тунгуска — річка басейну Охотського моря.

 Нижня Тунгуска — річка, притока Єнісею в Іркутської області та Красноярському краї.
 Нижня Тунгуска — річка, притока Тари в Омській області.
 Верхня Тунгуска — річка, притока Тари в Омській області.
 Верхня Тунгуска — стара назва Ангари в нижній течії.
 Підкам'яна Тунгуска (Середня Тунгуска, Чулакан) — річка, права притока Єнісею в Сибіру, в Красноярському краї.

Інше 
 «Тунгуска» — радянський і російський зенітний гарматно-ракетний комплекс.
 «Tunguska E.M.S.» — російський мережевий лейбл звукозапису.
 «Тунгуска» — епізод телесеріалу «Секретні матеріали».

Див. також 
 Тунгуський метеорит — тіло, ймовірно, кометного походження, яке послужило причиною повітряного вибуху, що стався в районі річки Підкам'яна Тунгуска 30 червня 1908 року.
 «Бразильська Тунгуска» — падіння метеорита в Бразилії, назване так за схожість на Тунгуський метеорит.
 Тунгузка — річка в Росії, протікає в Седельніковському районі Омської області.